Sanshui bezeichnet:
 Sanshui (三水区), Stadtbezirk von Foshan in der chinesischen Provinz Guangdong
 Sanshui (Guanghan) (三水镇), Großgemeinde der Stadt Guanghan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Sanshui (Lianzhou) (三水瑶族乡), Nationalitätengemeinde der Yao in der Stadt Lianzhou in der chinesischen Provinz Guangdong
 (3509) Sanshui, Asteroid